Natal'ja Žukova – fondista russa
 Natal'ja Žukova – grafia russa per Natalja Žukova, scacchista ucraina